Lascault est un patronyme porté notamment par :

 Catherine Lascault (1961-), actrice française ;
 Gilbert Lascault (1934-2022), romancier, essayiste et critique d'art français.